Hemberg kan syfta på:

Personer 
År 2018 finns i Sverige 307 personer med namnet Hemberg.

 Albero von Hemberg (1210), tysk riddare 
 Bengt Hemberg (1908-1979), svensk historiker 
 Christian Hemberg (1981), svensk fotbollsspelare
 Claes Hemberg (1968), svensk sparekonom och författare
 Elli Hemberg (1896-1894), svensk konstnär
 Eskil Hemberg (1938-2004), svensk tonsättare, dirigent och operachef
 Eugen Hemberg (1845-1946), svensk forstman och författare
 Jarl Hemberg (1935–1987), svensk professor i etik
 Johan Hemberg (1850-1928), svensk präst
 Jöns Peter Hemberg (1763-1864), svensk handelsman, rådman och riksdagsman
 Maj Hemberg (1906-1992) svensk konstnär 
 Oscar Hemberg (1881-1944), svensk redaktör, manusförfattare och filmproducent
 Pawin von Hemberg (c 1350), tysk riddare, kammarherre
 Thorsten Hemberg (1919-1992), svensk ingenjör och företagare 
 Torsten Hemberg (1915-1999), svensk botaniker och ledamot av Vetenskapsakademien
 William Hemberg (1877-1990), svensk jurist och försäkringsman

Geografiska platser

Schweiz 

 Hemberg, Sankt Gallen, ort och kommun,

Källor

Noter